Семён Шнайдер:
 Шнайдер, Семён Аркадьевич (творческий псевдоним Добров; род. 1953) — музыкант, аранжировщик, автор-исполнитель.
 Шнайдер, Семён Савельевич (1907—?) — советский экономико-географ.